M24 puede hacer referencia a:
 La Nube Estelar de Sagitario.
 El M24 SWS, fusil de francotirador.
 El M24 Chaffee, tanque ligero estadounidense.